Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder der Verfassunggebenden Landesversammlung (1952–1953) und des 1. baden-württembergischen Landtages (1953–1956) mit Fraktionszugehörigkeit und Wahlkreis.

Die Verfassunggebende Landesversammlung wurde am 9. März 1952 gewählt, der 1. Landtag wurde am 19. November 1953 konstituiert. Die 1. Plenarsitzung fand am 25. März 1952, die letzte am 8. Februar 1956 statt.

Sitzverteilung

Abgeordnete

Einzelnachweise 

 01
!